Хинд ( - «кроткая» или "из Индии") — арабское женское имя, также фамилия.

Носители имени 
 Хинд бинт Утба — мать первого омейядского халифа Муавии.
 Хинд бинт Сарир — жена Мурра ибн Кааба.
 Хинд Хури — представитель Палестины во Франции, министр по делам Иерусалима.
 Хинд (род. 1984) — профессиональная нидерландская певица марокканского происхождения.

Носители фамилии 
 Хинд, Артур (1856—1933) — американский миллионер, филателист.
 Хинд, Артур (1904—1991) — индийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1932 года.
 Хинд, Генри Юль (1823—1908) — английский и канадский географ и геолог.
  (1923—2016) — британский зоолог, этолог и психолог.